

Geografie

Personen 
George Richmond, een Engelse schilder
Nathan Richmond, een Nieuw-Zeelandse triatleet
Tim Richmond, een NASCAR coureur
Alan van Richmond, graaf van Richmond

Overige 
Richmond (Maarssen), een buitenhuis in Maarssen
Richmond (sigaretten)
Richmond Braves, een Minor league baseballteam uit Richmond (Virginia)
Richmond FC, een Engelse Rugby Union club
Richmond International Raceway
Richmond Football Club in de Australian Football League
Richmond Olympic Oval, de Olympische schaatshal voor de Olympische Winterspelen van 2010 in Vancouver
Universiteit van Richmond
USS Richmond, verschillende schepen in de United States Navy

Zie ook 
Richmond Hill
Richmond County
Richmond Township
New Richmond